Сьюзан Сто Геліт ( Susan Sto Helit) — персонаж книг серії Плаский світ Террі Пратчетта. Дочка Мора і Ізабель. )

Сьюзан є прийомною онукою Смерті, це визначає багато її незвичайних здібностей і в той же час сильно її обтяжує. Сьюзан впевнена, що мріє бути звичайнісінькою людиною.

Зовнішність 
Струнка молода жінка. Намагається завжди виглядати впевненою і суворою, і це у неї виходить. Волосся Сьюзан абсолютно біле, окрім єдиного вугільно-чорного пасма. Крім того, іноді вони самостійно, незалежно від її бажання, рухаються і довільно змінюють форму зачіски.

На щоці у Сьюзан є велика родима пляма, що проступає тоді, коли вона хвилюється або гнівається. Ознака біла (тому її видно тільки на почервонілому тлі), у вигляді трьох смуг і найбільше нагадує слід удару кістлявою рукою. Ця мітка — нагадування про ляпас, який Смерть дав її батькові Мору під час перебування Мора підмайстром Смерті.

В юності в мішкуватій шкільній формі і з копицею волосся,що самостійно вкладалося, Сьюзан найбільше нагадувала «кульбабу, яка ось-ось розлетиться».

Характер і відносини з людьми 
Сьюзан — дуже холоднокровна і розсудлива людина, ймовірно,  найрозсудливіша з усіх персонажів Плаского світу. У школі вона ненавиділа літературу і історію, на цих уроках ставала невидимою і спокійно читала книги з математики і логіки.

Здатна швидко міркувати в небезпечних умовах, як наслідок спорідненості з самим Смертю, надмірно самовпевнена. Не любить, коли хтось втручається в її життя, досить замкнута. Проте є талановитим педагогом і взагалі добре ладнає з дітьми.

Незважаючи на залізний характер, Сьюзан притаманні деякі цілком людські слабкості — наприклад, для неї з'їдена шоколадна цукерка «не рахується», якщо вона виявилася з несмачною нугою.

Вважає, що було б куди щасливішою, якби не була родичкою Смерті. Проте їй нудно спілкуватися зі звичайними людьми — в школі її кращими подругами були гномка і троллиха, а подорослішавши, вона полюбила ходити в «Заупокой» — трактир, який відвідували в основному вампіри, вервольфи, потойбічні Страшили та подібна публіка. Також вона із задоволенням використовує здатності зупиняти час, проходити крізь стіни (стаючи міцніше, ніж сталь і проходячи через тверді предмети, як крізь повітря) і робитися непомітною (відводячи очі), що дісталися їй від дідуся, щоб досягати своєї мети.

Вперше (за період її життя, відомий читачам) Сьюзан хоч якось цікавиться протилежною статтю в юності, коли їй подобається Селін Діон. Після, в останній книзі циклу про Смерті «Злодій Часу», з'являються натяки на відносини з Лобзанг Лудда / Джеремі Клокссоном, сином миттєво Вічно Здивованого і антропоморфної персоніфікації Часу.

Джерела 
 Террі Пратчетт «Мор — учень Смерті», М: ЕКСМО, 2001.
 Террі Пратчетт «Фатальна музика», М: ЕКСМО, 2002
 Террі Пратчетт «Санта-Хрякус», М: ЕКСМО, 2005
 Террі Пратчетт «Злодій часу», Doubleday, 2001.

Примітки

Посилання 
 Discworld & Pratchett Wiki

Вигадані жінки
Дискосвіт
Чарівники у вигадках
Вигадані герцоги і герцогині
Вигадані вчителі